Destroy Erase Improve — второй полноформатный альбом шведской метал-группы Meshuggah, выпущенный 25 июля 1995 года на лейбле Nuclear Blast. Это первый альбом в составе группы для ритм-гитариста Мартена Хегстрема.

Кевин Стюарт назвал Destroy Erase Improve "одним из определяющих альбомов 90-х, из-за уникального сплава жанров, оставившего след на последующих метал-альбомах. Критик Мартин Попоф назвал Destroy Erase Improve квинтэссенцией чистого звучания Meshuggah, а также отметил то значительное влияние, которое оказал этот альбом на становление мат-метала и популяризацию джента.

Журнал Rolling Stone включил альбом в список «50 лучших альбомов прогрессивного рока всех времен» под 42 номером и в список «100 величайших метал-альбомов всех времен» под 77 номером.

Список композиций

Участники записи 
Meshuggah
 Йенс Кидман — вокал
 Фредрик Тортендаль — гитара, синтезатор
 Мартен Хегстрем — гитара
 Томас Хааке — ударные, вокал (на «Inside What’s Within Behind», «Suffer in Truth», и «Sublevels»)
 Петер Нордин — бас-гитара

Производство
 Дэниел Бергстренд — микширование, продюсирование, мастеринг
 Фредрик Тортендаль — микширование
 Meshuggah — дизайн обложки
 Peter In De Betou — мастеринг (Stockholm)
 Stefan Gillbald — оформление

Примечания 

Альбомы авангардного метала
Альбомы Meshuggah
Альбомы Nuclear Blast Records